Die AEGON GB Pro-Series Loughborough 2010 (Eigenschreibweise: AEGON GB Pro-Series Loughborough) war ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. November 2010 in Loughborough, Vereinigtes Königreich stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010 sowie der AEGON GB Pro Series, welche eine Reihe von Challenger-Turnieren im Vereinigten Königreich umfasst. Das Turnier in Loughborough wurde in diesem Jahr zum ersten Mal ausgetragen und wurde in der Halle des Dan Maskell Tennis Centre auf dem Campus der Loughborough University auf Hartplatz ausgetragen.

Einzelsieger wurde der ungesetzte Matthias Bachinger, der im Finale den ebenfalls ungesetzten Frederik Nielsen in drei Sätzen besiegte. Im Doppel siegten die ungesetzten Henri Kontinen und Frederik Nielsen. Sie bezwangen im Finale die topgesetzten Jordan Kerr und Ken Skupski.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 32 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 28 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 29 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Loughborough